Alapmű
 A nyomorultak (Les misérables) (1862), Victor Hugo regénye

Filmek
 A nyomorultak (1909), J. Stuart Blackton filmje
 A nyomorultak (1912), Albert Capellani
 A nyomorultak (1917), Frank Lloyd filmje
 A nyomorultak (1925), Henri Fescourt filmje
 A nyomorultak (1934), Raymond Bernard filmje
 A nyomorultak (1948), Riccardo Freda filmje
 A nyomorultak (1952), Lewis Milestone filmje
 A nyomorultak (1958), Jean-Paul Le Chanois filmje
 A nyomorultak (1978), Glenn Jordan filmje
 A nyomorultak (1982), Robert Hossein filmje
 A nyomorultak (1995), Claude Lelouch filmje
 A nyomorultak (1998), Bille August filmje
 A nyomorultak (2012), Tom Hooper filmje
 Nyomorultak (2019), Ladj Ly filmje

Tévésorozatok
 A nyomorultak, francia rajzfilmsorozat
 A nyomorultak (1964), Sandro Bolchi televíziós sorozata
 A nyomorultak (1967), Alan Bridges televíziós sorozata
 A nyomorultak (2000), televíziós minisorozat
 A nyomorultak (2018), televíziós minisorozat

Egyéb
 A gályarab (Les Misérables) (1935); Richard Boleslawski filmjének magyar címe
 A nyomorultak (1980), színpadi musical